Ники́та Оле́гович Медве́дев () — российский футболист, вратарь клуба «Ростов».

Клубная карьера

«Зенит-Ижевск» 
Воспитанник ижевского футбола, дебютировал на профессиональном уровне 29 сентября 2013 года за клуб «Зенит-Ижевск» в гостевом матче против пермского клуба «Октан» в рамках первенства Второго дивизиона. Став основным голкипером команды, провёл за три неполных сезона 44 матча.

«Ростов» 

22 февраля 2016 года перешёл в «Ростов». 9 сентября 2016 года дебютировал в РФПЛ в матче против «Крыльев Советов», выйдя на поле в стартовом составе из-за травмы основного вратаря Сослана Джанаева.

16 февраля 2017 года дебютировал в еврокубках в матче 1/16 Лиги Европы против чешской «Спарты».

В первом же своем сезоне в РФПЛ установил ряд рекордов — по продолжительности сухой серии в рамках одного турнира: 25 апреля 2017 года, отстояв «на ноль» в матче с «Уфой», достиг отметки в 862 минуты. До этого в рамках одного первенства самая длинная сухая серия была у Максима Левицкого из «Черноморца» (809 минут) в 2000 году. 30 апреля 2017 года побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным из «Локомотива» в 1999—2000 годах. Также помог команде установить рекорд России по количеству сухих матчей, идущих подряд (9 матчей). До этого рекорд был 8 матчей и принадлежал «Локомотиву».

В апреле 2017 года ряд СМИ сообщил об интересе в услугах Медведева клуба «Монако».

Летом 2017 года покинул «Ростов».

«Локомотив» 

14 июня 2017 года перешёл в московский «Локомотив» в статусе свободного агента, подписав пятилетний контракт. 21 сентября дебютировал в гостевом матче Кубка России 2017/18 на стадии 1/16 финала в матче с самарскими «Крыльями Советов», пропустил три мяча (2:3). 2 ноября 2017 года на 33-й минуте вышел на замену вместо травмированного Маринато Гилерме в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа», пропустил два мяча (1:2).

После 2017 года на поле в официальных матчах не выходил. 14 августа 2020 года покинул «Локомотив», контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Рубин» 
17 августа 2020 года перешел в казанский «Рубин», подписав контракт до конца сезона. Дебютировал за «Рубин» 13 сентября 2020 года в матче против московского «Динамо» (1:0).

Карьера в сборной 
В 2016 году вызывался в молодёжную сборную России, но за неё не сыграл ни одной игры.

Достижения

Командные 
 «Локомотив» Москва

 Чемпион России (1): 2017/18
 Обладатель Кубка России (1): 2018/19
 Обладатель Суперкубка России (1): 2019

Личные 
 Обладатель рекордной сухой серии чемпионата России (1034 минуты): с 30 ноября 2016 по 6 мая 2017

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Рубин»